A 53ª cerimônia anual de apresentação do associação de música gospel Dove Awards aconteceu na terça-feira, dia 18 do mês de outubro do ano de 2022, na Allen Arena, localizada no município de Nashville, Tennessee . A cerimônia reconheceu as realizações de músicos e outras figuras da indústria da música cristã para o ano de 2022. A cerimônia de premiação foi ao ar na rede de transmissão trindade  na sexta-feira, 21 de outubro de 2022, às 20h na hora do lado leste e, Às 22h no tempo decorrido.

indicados 
Esta é uma lista completa com os nomes dos indicados para o 53º GMA Dove Awards. Os vencedores estão destacados em negrito .

Em geral 
Novos Artistas do Ano

 *"Ficará bem"
 **(escritores) Sean Cook, Evan Craft, Willy Gonzalez, (editor) Capitol CMG Publishing
" Acredito nisso "
 (escritores) Dwan Hill, Kyle Lee, CeCe Winans, Mitch Wong, (editores) Essential Music Publishing LLC, Fun Attic Music LLC, Integrity Music, Pure Psalms Music Inc.
 " Venha o que vier "
 (escritores) Darren Mulligan, Jeff Pardo, (editores) Capitol CMG Publishing, Curb Music Publishing
 " Bom Deus Todo-Poderoso "
 (escritores) David Crowder, Ben Glover, Jeff Sojka, (editor) Capitol CMG Publishing
 " Segure-se em mim "
(escritores) Lauren Daigle, Paul Duncan, Paul Mabury, (editores) Centricity Publishing, Essential Music Publishing LLC
" Casa do Senhor "
 (Escritores) Jonathan Smith, Phil Wickham, (Editor) Essential Music Publishing LLC
 " Jirê "
 (escritores) Chris Brown, Steven Furtick, Chandler Moore, Naomi Raine, (editores) Bethel Music Publishing, Essential Music Publishing LLC
 "Olhe o que tu fez"
 (escritores) Tasha Layton, AJ Pruis, Keith Everette Smith, Matthew West, (editor) Music Services Inc.
 " Meu Jesus "
 (escritores) Jeff Pardo, Matthew West, Anne Wilson, (editor) Capitol CMG Publishing
 " Promessas "
 (escritores) Keila Alvarado, Joe L. Barnes, Dante Bowe, Phillip Carrington Gaines, Lemuel Marin, Aaron Moses, (editores) Bethel Music Publishing, Capitol CMG Publishing, Essential Music Publishing LLC, Watershed Music Group
 " Estralo! "
 (escritores) Chris Brown, Steven Furtick, Brandon Lake, (editores) Bethel Music Publishing, Essential Music Publishing LLC

Compositor do Ano - Artista

 Anne Wilson
 Lago Brandon
 Chris Brown
 Dante Bowe
 Matthew West
 Phil Wickham

Compositor do Ano - Não Artista

 Andrew Jacob Pruis
 Benjamim Glover
 Jason Ingram
 Joshua Kerr
 Paul Duncan

Produtor do Ano

 Ce Ce Winans
 (gravadora) Puresprings Gospel
 Para o Rei e o País
 (gravadora) Curb | Palavra Entretenimento
 Cidade da música independente
 (gravadora) Tribl Records
 nós o reino
 (gravadora) Capitol CMG
 Zach Williams
 (gravadora) Provident Label Group

 Anne Wilson
 (gravadora) Sparrow Records
 Blessing offor
 (gravadora) Bowyer & Bow
 Corça
 (gravadora) RCA Inspiration
 Jordan St. Cyr
 (gravadora) BEC Recordings
 Ryan Ellis
 (gravadora) Provident Label Group

 Dana Sorey
 Jeff Pardo
 Jonathan Smith
 Wayne Haun
 Equipe: Tony Brown e Jonathan Jay

Rap/Hip Hop 
Canção Gravada de Rap/Hip Hop do Ano

 Muito importante para mim " - Aaron Cole, com Parris Chariz
 (escritores) Aaron Cole, Joshua Ryan Davis "Young Sentro", Parris Hoskins, Francis Lopez Varela "Santo"
 "Não estou fingindo '" – Steven Malcolm, Social Club Misfits
 (escritores) Isaac De Boni, Jahmal Gwin, Demi Kolenbrander, Steven Malcolm, Marty Mar, Fernando Miranda, Michael Mulè
 "Rei Jesus" - KB, nobigdyl.
 (escritores) Kevin Elijah Burgess, Quinten Coblentz, Dylan Alexander Phillips, Wesley Smith
 "Ficando sem princípios" - Lecrae, 1K Ufa
 (escritores) Benjamin Abrahami, Glenn Isaac Gordon, Uzoma Harbour, Keith Martin, Jacob Mende-Fridkis, Lecrae Moore
 "Sem tu" – Social Club Misfits, com Riley Clemmons
 (escritores) Chris Mackey, Fernando Miranda, Martin Santiago, Colby Wedgeworth

Dove Awards
Prémios de música em 2022